Вячеслав Ильин:
 Ильин, Вячеслав Анатольевич (род. 1952) — российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Ильин, Вячеслав Георгиевич (1937—2014) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве.